Municipio San Pedro Mixtepec ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio San Pedro Mixtepec (Distrito 22), in der Región Costa, Bundesstaat Oaxaca
 Municipio San Pedro Mixtepec (Distrito 26), in der Región Sierra Sur, Bundesstaat Oaxaca